Шестото Световно първенство по волейбол за мъже се провежда от 30 август до 11 септември 1966 година в Чехословакия. Участват 22 отбора. Шампион за четвърти път става отборът на Чехословакия.

Участници

Система на провеждане 
22 отбора са разделени на 4 групи. Първите два отбора от всяка група се класират за финалния етап, където по кръгова система се разпределят местата от 1-во до 8-о, като се зачитат резултатите от първия етап. Местата от 9 до 16-о и от 17 до 22-ро също се разиграват по същата система, но там участват отборите заели вторите и третите места в групите в първия кръг.

Първи етап

Група А (Прага) 

 30 август: Китай – Италия 3:0 (15:3, 15:3, 15:0); Чехословакия – Югославия 3:1 (15:8, 11:15, 18:16, 15:13); ФРГ – Дания 3:0 (15:3, 15:2, 15:7).
 31 август: Югославия – ФРГ 3:0 (15:4, 15:3, 15:11); Чехословакия – Китай 3:2 (12:15, 8:15, 15:1, 16:14, 15:11); Италия – Дания 3:0 (15:10, 15:3, 15:9).
 1 септември: Чехословакия – ФРГ 3:0 (15:3, 15:1, 15:5); Югославия – Италия 3:0 (15:8, 15:5, 15:4); Китай – Дания 3:0 (15:0, 15:2, 15:1).
 2 септември: Югославия – Дания 3:0 (15:4, 15:2, 15:8); Чехословакия – Италия 3:0 (15:7, 15:2, 15:1); Китай – ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:2).
 3 септември: Чехословакия – Дания 3:0 (15:2, 15:3, 15:1); Югославия – Китай 3:1; Италия – ФРГ 3:1 (15:12, 15:7, 10:15, 15:12).

Група В (Нитра) 

 30 августа: СССР – САЩ 3:1 (13:15, 15:8, 15:6, 15:9); Куба – Франция 3:2 (15:13, 6:15, 13:15, 15:7, 15:6); ГДР – Унгария 3:0 (15:5, 15:13, 15:6).
 31 августа: ГДР – САЩ 3:0 (15:5, 15:5, 15:5); СССР – Франция 3:0 (15:10, 15:10, 15:3); Унгария – Куба 3:1 (13:15, 15:10, 15:1, 15:10).
 1 сентября: ГДР – Франция 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); СССР – Куба 3:0 (15:13, 15:5, 15:8); Унгария – САЩ 3:1 (17:15, 11:15, 15:3, 15:13).
 2 сентября: САЩ – Куба 3:1 (13:15, 16:14, 15:12, 15:10); Унгария – Франция 3:1 (9:15, 15:11, 15:8, 15:4); СССР – ГДР 3:0 (15:8, 15:9, 15:2).
 3 сентября: ГДР – Куба 3:0; Унгария – СССР 3:2; САЩ – Франция 3:1 (11:15, 15:3, 15:12, 15:9).

Група С (Ческе Будейовице) 

 30 август: Холандия – Турция 3:0 (15:9, 15:13, 15:10); Полша – Румъния 3:2 (6:15, 12:15, 15:13, 16:14, 15:5).
 31 август: Румъния – Холандия 3:1 (15:7, 15:4, 13:15, 15:1); Турция – Монголия 3:1 (15:9, 15:9, 7:15, 15:10).
 1 септември: Румъния – Монголия 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Полша – Холандия 3:1 (15:5, 15:1, 12:15, 15:9).
 2 септември: Полша – Турция 3:0 (15:6, 15:2, 15:7); Холандия – Монголия 3:0 (15:12, 15:7, 15:10).
 3 септември: Румъния – Турция 3:0 (15:4, 15:2, 15:7); Полша – Монголия 3:0 (15:8, 15:5, 15:2).

Група D (Ихлава) 

 30 август: България – Бразилия 3:0 (15:13, 15:13, 15:7); Белгия – Финландия 3:2 (15:9, 6:15, 15:9, 9:15, 15:8).
 31 август: Бразилия – Белгия 3:0 (15:7, 15:11, 15:7); Япония – България 3:2 (10:15, 9:15, 15:12, 15:9, 15:12).
 1 септември: България – Финландия 3:0 (15:5, 15:7, 15:3); Япония – Бразилия 3:0 (15:10, 15:8, 15:3).
 2 септември: България – Белгия 3:1 (12:15, 15:4, 15:3, 15:1); Япония – Финландия 3:0 (15:2, 15:6, 15:7).
 3 септември: Япония – Белгия 3:0 (15:3, 17:15, 15:7); Бразилия – Финландия 3:0 (15:5, 15:3, 15:7).

Квалификационен кръг за 17 – 22 място 
С курсив са написани резултатите от мачовете от първия етап, които впоследствие се зачитат и във финалния.

 5 септември: Франция – ФРГ 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Куба – Финландия 3:0 (15:8, 15:8, 15:10).
 6 септември: Франция – Финландия 3:1 (10:15, 6:15, 15:13, 15:9, 15:3); Монголия – Дания 3:1 (15:17, 15:9, 15:13, 15:9).
 7 септември: Куба – Дания 3:0 (15:9, 15:9, 16:14); ФРГ – Монголия 3:0 (15:13, 15:13, 15:10).
 9 септември: Франция – Дания 3:0 (15:8, 15:7, 15:3); Финландия – ФРГ 3:2 (15:6, 15:9, 15:10); Куба – Монголия 3:0 (15:6, 15:9, 15:5).
 10 септември: Финландия – Дания 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Франция – Монголия 3:1 (15:6, 15:9, 15:17, 15:5).
 11 септември: Куба – ФРГ 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Финландия – Монголия 3:0 (15:6, 15:9, 15:10).

Квалификационен кръг 9 – 16 място (Пардубице) 
С курсив са написани резултатите от мачовете от първия етап, които впоследствие се зачитат и във финалния.

 5 септември: САЩ – Холандия 3:1 (5:15, 15:3, 15:13, 15:8); Белгия – Турция 3:1 (13:15, 15:5, 15:5, 15:13); Китай – Бразилия 3:1 (15:12, 15:13, 11:15, 15:4); Унгария – Италия 3:0 (15:7, 15:6, 15:12).
 6 септември: Бразилия – Италия 3:0 (15:6, 15:5, 16:14); Китай – Турция 3:0 (15:3, 15:5, 15:8); Унгария – Холандия 3:1 (15:8, 15:10, 14:16, 15:13); Белгия – САЩ 3:1 (11:15, 15:10, 15:12, 15:12).
 7 септември: Холандия – Белгия 3:1 (16:14, 15:10, 7:15, 15:12); Унгария – Бразилия 3:0 (15:9, 15:5, 16:14); Китай – САЩ 3:2 (12:15, 16:14, 9:15, 15:7, 15:11); Турция – Италия 3:1 (15:5, 14:16, 15:13, 15:2).
 9 септември: САЩ – Италия 3:1 (15:5, 15:3, 14:16, 15:4); Унгария – Белгия 3:1 (15:13, 11:15, 15:9, 15:11); Китай – Холандия 3:0 (15:4, 15:6, 16:14); Бразилия – Турция 3:0 (15:6, 15:10, 15:12).
 10 септември: Унгария – Турция 3:0 (15:4, 15:6, 15:7); САЩ – Бразилия 3:1 (15:12, 15:12, 10:15, 15:10); Холандия – Италия 3:0 (15:11, 15:11, 15:7); Китай – Белгия 3:0 (15:11, 15:2, 15:4).
 11 септември: Белгия – Италия 3:1 (15:6, 15:9, 14:16, 16:14); Холандия – Бразилия 3:2 (15:9, 9:15, 5:15, 15:10, 15:12); Китай – Унгария 3:2 (15:9, 15:5, 11:15, 8:15, 15:11); САЩ – Турция 3:0 (15:5, 15:8, 15:4).

Финален етап (Прага) 
С курсив са написани резултатите от мачовете от първия етап, които впоследствие се зачитат и във финалния.

 5 септември: Япония – Югославия 3:2 (15:12, 8:15, 15:5, 6:15, 15:13); Румъния – ГДР 3:1 (15:11, 12:15, 15:12, 15:11); Чехословакия – СССР 3:2 (14:16, 15:12, 15:9, 6:15, 15:4); България – Полша 3:2 (5:15, 10:15, 15:6, 15:11, 15:11).
 6 септември: СССР – Югославия 3:1 (15:11, 15:6, 13:15, 15:4); Полша – Япония 3:2 (12:15, 15:9, 7:15, 15:8, 15:13); Чехословакия – Румъния 3:1 (15:11, 15:6, 12:15, 15:8); ГДР – България 3:1 (3:15, 15:13, 15:11, 15:8).
 7 септември: ГДР – Полша 3:0 (15:9, 15:6, 15:4); Румъния – Югославия 3:1 (15:11, 15:4, 4:15, 15:12); Япония – СССР 3:2 (15:12, 12:15, 4:15, 15:7, 15:8); Чехословакия – България 3:0 (15:11, 15:13, 18:16).
 9 септември: Чехословакия – Полша 3:1 (15:8, 15:12, 14:16, 15:8); България – Югославия 3:0 (15:5, 15:8, 15:8); Румъния – СССР 3:2 (15:12, 13:15, 13:15, 15:12, 15:10); ГДР – Япония 3:2 (6:15, 15:13, 12:15, 15:5, 15:4).
 10 септември: Румъния – Япония 3:1 (15:10, 15:4, 8:15, 15:11); Полша – Югославия 3:1 (12:15, 15:8, 15:12, 15:6); СССР – България 3:0 (15:3, 15:13, 15:13); Чехословакия – ГДР 3:1 (15:13, 15:11, 4:15, 15:8).
 11 септември: Румъния – България 3:1 (15:8, 15:10, 7:15, 15:6); СССР – Полша 3:1 (15:13, 15:11, 10:15, 15:8); ГДР – Югославия 3:0 (15:7, 15:12, 15:5); Япония – Чехословакия 3:2 (6:15, 15:9, 1:15, 15:12, 15:10).

Крайно класиране

Медалистите 
  Чехословакия: Богумил Голиан, Йозеф Мусил, Пьотър Коп, Зденек Грьосъл, Павел Шенк, Драгомир Коуделка, Борис Перушич, Йозеф Смолка, Антонин Мызрж, Владимир Петлак, Вацлав Шмидл, Йозеф Лабуда. Главен треньор – Вацлав Матиашек.

  Румыния: Николае Барбуцэ, Георге Корбяну, Золтан Козоничи, Едуард Дерзеи, Аурел Дрэган, Константин Ганчу, Михай Григоровичи, Хорациу Николау, Вилхелм Шрайбер, Георге Стоян, Михай Терличи, Габриел Удиштяну. Главен треньор – Николае Сотир.

  СССР: Николай Буробин, Юрий Венгеровский, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Важа Качарава, Владимир Санакоев, Валерий Кравченко, Жанбек Саурамбаев, Евгений Лапинский, Владимир Иванов, Юрий Коваленко. Главен треньор – Юрий Клещьов.

 България: Симеон Сръндев, Васил Симов, Димитър Каров, Георги Димитров, Георги Константинов, Стойчо Крайчев, Младен Гоцев, Грамен Примов, Александър Александров, Петко Панталеев, Ангел Коритаров, Иван Кочев. Главен треньор – Димитър Захариев.

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001.
 Медалисти от световните първенства 

Световни първенства по волейбол
Спорт в Чехословакия
Спорт в Прага